Koegelwieck (natuurgebied), een natuurgebied op Terschelling
 Koegelwieck (schip, 1973), een schip van de Terschellinger Stoomboot Maatschappij Rederij Doeksen.
 Koegelwieck (schip, 1992), een schip van de Terschellinger Stoomboot Maatschappij Rederij Doeksen.